Ibn Saud (català Ibn Saüd), és el nom amb què fou conegut el rei Abd-al-Aziz ibn Saüd del Najd, després del Najd i del Hijaz i després de l'Aràbia Saudita.
 Ibn Saud fa referència als saudites, vegeu Al Saüd.